

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe 
 Krzewiny – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie 
 Krzewiny – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie 
 Krzewiny – przysiółek wsi Bogaczów w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Krzewiny – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Krzewiny – część wsi Chorągwica w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Krzewiny – część wsi Owczary  w woj. świętokrzyskim w  pow. buskim w gminie Busko-Zdrój

Inne 
 Krzewiny – uroczysko w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Krzewiny – skała w Zawierciu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Krzewiny (152 m) – wzniesienia na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Bobolice
 Krzewiny (106,9 m) – wzniesienie na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gminie Kalisz Pomorski
 Krzewiny – staw w Warszawie, w dzielnicy Ursynów

Zobacz też 
 Krzewina